Балахтон — топоним:

 Балахтон — село в Козульском районе Красноярского края;
 Балахтон — река в Красноярском крае.